Zwet ist der Familienname folgender Personen:

 Arno van der Zwet (* 1986), niederländischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Michail Zwet (1872–1919), russischer Botaniker, Erfinder der Chromatographie
 Willem van Zwet (1934–2020), niederländischer Mathematischer Statistiker

Siehe auch:

 Svet